Saint Aubert désigne plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes 
 Aubert d'Avranches († c. 725), ou Aubert le Marqué, évêque d'Avranches en Normandie, fondateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel,
 Aubert de Cambrai († 669), nommé aussi Aubert d'Arras ou Albert ou Aybert , évêque  de Cambrai et d'Arras,
 Aubert de Langres (), ou Augebert, martyr avec saint Félix ; fêté le 6 septembre.

Saints catholiques 
 Aubert de Landévennec († 1129), ou Albert, saint breton, moine bénédictin de Landévennec en Bretagne ; chapelain des religieuses de Saint-Sulpice, près de Reims ; fêté en Bretagne le  .

Références

Aubert